Jaquet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jaquet (1865–1937), Schweizer Pharmakologe
 Alice Jaquet (1916–1990), Schweizer Malerin
 Arlette Jaquet (* 1949), Schweizer Sängerin, siehe Arlette Zola
 Chantal Jaquet (* 1956), französische Philosophin
 Christiane Jaquet-Berger (* 1937), Schweizer Politikerin
 Dominic Jaquet (1843–1931), von 1895 bis 1903 Bischof von Iaşi
 Edmond Jaquet (1891–1979), Schweizer Politiker
 Françoise Jaquet (* 1957), Präsidentin des Schweizer Alpen-Club 
 Gilles Jaquet (* 1974), Schweizer Snowboarder
 Joseph Jaquet (1822–1900), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Katharina Jaquet (1760–1786), österreichische Schauspielerin am Burgtheater
 Marie-Louise Jaquet-Langlais (* 1943), französische Organistin und Musikpädagogin
 Monique Jaquet (* 1930 oder 1931), Schweizer Tischtennis-Nationalspielerin
 Pierre Jaquet-Droz (1721–1790), Schweizer Uhrmacher
 Sabrina Jaquet (* 1987), Schweizer Badmintonspielerin
 Violette Jaquet-Silberstein († 2014), französische KZ-Überlebende

Siehe auch:
 Jacquet